Concattedrale di Santa Maria – antica cattedrale di Sezze in Italia
 Concattedrale di Santa Maria – concattedrale della diocesi di Castellón de la Plana in Spagna
 Concattedrale di Santa Maria – concattedrale di Guadalajara in Spagna